«On Bended Knee» — сингл, хит первой величины R&B группы Boyz II Men, изданный под лейблом Motown в 1994 году.

Песня, написанная и спродюсированная творческим тандемом Jimmy Jam and Terry Lewis, смогла сместить предыдущий сингл группы Boyz II Men — «I'll Make Love to You» с вершины чарта Billboard Hot 100 в Соединенных Штатах Америки. Это было впервые, когда группа сместила сама себя с первого места после монополии the Beatles с песнями «I Want to Hold Your Hand», «She Loves You» и «Can't Buy Me Love».

3 декабря 1994 года песня также заняла свои высшие места в чартах: первое в Hot 100 Airplay и второе в Hot Singles Sales.

Музыкальное видео 
Видеоклип повествует об участниках группы, их разрыва, а позже и воссоединения в отношениях с четырьмя известными актрисами: Kim Fields, Renée Jones, Lark Voorhies и Victoria Rowell.

Список композиций

Для США 

US Vinyl, 12", Промо
 A1 On Bended Knee (Human Rhythm Remix Edit) 4:18
 A2 On Bended Knee (Human Rhythm Remix) 5:28
 A3 On Bended Knee (Swingamix) 5:26
 B1 On Bended Knee (Swingamix Edit) 4:24
 B2 On Bended Knee (LP Version) 5:29
 B3 On Bended Knee (Human Rhythm Remix Instrumental) 5:29
 B4 On Bended Knee (A Capella) 5:05

US Maxi-CD
 On Bended Knee (Human Rhythm Remix) 5:29
 On Bended Knee (Swingamix) 5:26
 On Bended Knee (LP Version) 5:29
 On Bended Knee (Human Rhythm Remix Instrumental) 5:29
 I’ll Make Love To You (Remix — Sexy Version) 4:33

Для Европы 

France Vinyl, 12", Промо
 A On Bended Knee (Album Version) 5:29
 B1 On Bended Knee (Radio Edit) 4:33
 B2 Thank You (Untouchable Mix) 5:48

Germany Single
 On Bended Knee (Radio Edit) 4:33
 End Of The Road (Pop Edit) 3:39

Europe Maxi-CD
 On Bended Knee (Radio Edit) 4:33
 On Bended Knee (LP Version) 5:29
 End Of The Road (Pop Edit) 3:39
 Final Del Camino (End Of The Road, Spanish Version) 5:50

Позиции в чартах

Соединенные Штаты Америки

Великобритания

Европа

Азия

Океания

Прочие страны

Преемственность

Примечания

См. также 
 Music Video

Синглы 1994 года
Песни Boyz II Men
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Ритм-энд-блюз-баллады
Синглы Motown